Луис Пратмарсо Парера (, , 30 марта 1916, Барселона, Испания — 18 июля 2003, там же) — испанский легкоатлет и хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 

Луис Пратмарсо (в отдельных источниках Пратсмасо) родился 30 марта 1916 года в Барселоне.

Занимался лёгкой атлетикой. В 1936 году стал чемпионом Испании в беге на 400 метров. Устанавливал рекорды Каталонии по пятиборью (1935), бегу на 800 метров (1936) и 300 метров (1937).

Играл за юношескую футбольную команду «Сан-Кугат-дель-Вальес».

В 1948 году вошёл в состав сборной Испании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне, поделившей 10-12-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 2 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Аргентины.

Умер 18 июля 2003 года в Барселоне.

Примечания 

Хоккеисты на траве Испании
Легкоатлеты Испании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года